Die Liste der Stationen der Métro Paris ist eine vollständige Übersicht über die bestehenden sowie diverse geschlossene oder in Bau befindliche Stationen der Pariser Métro. Die 1900 eröffnete Métro gehört zu den ältesten und größten Netzen weltweit. Sie erschließt die 20 Pariser Arrondissements sowie diverse Städte und Gemeinden in den umliegenden Départements der Île-de-France.

Das Netz der Métro umfasst insgesamt bestehende 308 Bahnhöfe beziehungsweise 391 Einzelhaltepunkte. Die unterschiedlichen Werte ergeben sich aus der Zählweise der Umsteigepunkte. Hinzu kommen zwölf geschlossene sowie 45 Einzelhaltepunkte, die sich aktuell im Bau befinden und in den kommenden Jahren eröffnet werden sollen. Bei 12 weiteren Stationen haben vorbereitende Bauarbeiten bereits begonnen und die Bauarbeiten an den Stationen selbst stehen in nächster Zeit bevor. Zur Zeit besteht das Netz aus 16 Linien, 4 weitere Linien befinden sich im Rahmen des Grand Paris Express aktuell im Bau. (Stand 4. Juni 2022).

Auf die zurzeit 16 Linien der Métro verteilen sich die Stationen folgendermaßen (Stand: 4. Juni 2022):

Legende 
Die nachfolgende Liste gibt eine alphabetische Übersicht über die Bahnhöfe der Métro. Darüber hinaus werden weitergehende Informationen zu diesen, Verweise zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten und Bilder der Bahnsteige aufgezeigt. Zur besseren Übersicht werden die einzelnen Bahnsteigebenen getrennt voneinander aufgeführt. Die Bahnhöfe sind zunächst in alphabetischer, bei gleichem Namen in chronologischer Reihenfolge sortiert.

 Bahnhof: Name der Station
 Linie: Métrolinie, die die Station bedient
 Code: Entwertungscode (Code d’oblitération) der Station. Die ersten beiden Stellen des in der Regel vierstelligen Codes (01 bis 31) geben den Sektor an, die nachfolgenden beiden (01 bis 15) die Lage der Station innerhalb des Sektors. Die Stationen haben unabhängig von den Bahnsteigebenen einen gemeinsamen Code. Die Codes werden auf den Fahrkarten der Métro angezeigt und dienen so als Hinweis, wo selbige entwertet wurde.
 Eröffnung: Eröffnung der Station bzw. der Bahnsteigebene
 Lage: Lage der Bahnsteigebene (Tunnel, Viadukt, Damm, Einschnitt, Plan)
 Arrondissement / Gemeinde: Arrondissement bzw. Gemeinde in der sich der Bahnhof befindet. Die Arrondissements werden in verkürzter Form durch arabische Zahlen von 1–20 angegeben, die Namen der umliegenden Gemeinden werden ausgeschrieben.
 : Umsteigepunkt zum Réseau express régional (RER)
 : Umsteigepunkt zu den Transilien
 : Umsteigepunkt zur Pariser Straßenbahn
 Anmerkungen: weitere Informationen wie etwa ehemalige Stationsnamen
 Umgebung: Sehenswürdigkeiten oder Institutionen in der näheren Umgebung
 Bild: Bild der Station

Geschlossene U-Bahnhöfe oder ehemalige Bauvorleistungen sind rot, in Bau befindliche U-Bahnhöfe grün unterlegt.

Stationen

Literatur

Siehe auch 
 öffentlicher Nahverkehr in Paris
 Unterwerke der Pariser Métro
 Geisterbahnhöfe der Métro Paris

Weblinks 

  (französisch)
 Les codes d’oblitération du métro (französisch)

Einzelnachweise 

 
Paris Metro
Paris
Stationen